South Hill ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 South Hill (Kentucky)
 South Hill (New York)
 South Hill (Virginia)
 South Hill (Washington)

in England:
 South Hill (Cornwall)

auf Anguilla:
 South Hill (Anguilla)

Siehe auch:
 South Hill Historic District
 South Hills